Veneriskt lymphogranulom (LGV, granulom, "inflammatorisk härd") förknippas vanligen med klamydia, men kring årsskiftet 2004/2005 har en variant på denna infektionssjukdom uppträtt hos män som har sex med andra män, och där sjukdomen präglas av blödningar i mag-tarmkanalen, infektion i rectum och anus, genitala sår, svullna lymfkörtlar samt symptom påminnande om influensa. Andra symptom som förekommer är klåda i anus, blod eller slem i avföring och kramp i slutmuskeln efter avföring.

Sjukdomen har först uppträtt på amerikanska västkusten, men redan under januari 2005 ska fall ha uppträtt i Sverige. Sjukdomen befaras öka risken för spridning av hivinfektion.

Externa länkar
Tidningsartikel om sjukdomen

Sexuellt överförbara sjukdomar